Níkos Anastópoulos (1958-), footballeur grec ;
 Vasílis Anastópoulos (1975-), coureur cycliste grec.

Patronyme grec